Das Wilhelmtheater / Wilhelm-Theater ist/war ein Bauwerk in:

 Görlitz, siehe Wilhelmtheater (Görlitz)
 Lübeck, siehe Wilhelm-Theater (Lübeck)
 Magdeburg, siehe Wilhelm-Theater (Magdeburg)

Siehe auch:
 Friedrich-Wilhelmstädtisches Theater